Robin Kern e Julian Lenz erano i detentori del titolo ma non hanno preso parte alla competizione.

Kyle Edmund e Frederico Ferreira Silva hanno sconfitto in finale Nick Kyrgios e Jordan Thompson per 5-7, 6-4, [10-6].

Teste di serie 

  Filip Peliwo /  Kaichi Uchida (secondo turno)
  Mitchell Krueger /  Mackenzie McDonald (quarti di finale)
  Nikola Milojević /  Wayne Montgomery (primo turno)
  Kimmer Coppejans /  Jeroen Vanneste (primo turno)

  Maximilian Marterer /  Daniel Masur (semifinale)
  Nick Kyrgios /  Jordan Thompson (finale)
  Gabriel Friedrich /  Thiago Monteiro (secondo turno)
  Kyle Edmund /  Frederico Ferreira Silva (campioni)

Coppie che hanno ricevuto una wildcard 

  Deiton Baughman /  Henrik Wiersholm (primo turno)
  Michael Mmoh /  Frances Tiafoe (primo turno)

  Luca Corinteli /  Martin Redlicki (primo turno)
  Harrison Adams /  Ronnie Schneider (primo turno)

Tabellone

Fase Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

US Open 2012